Pauvre Petite Fille riche, film américain de 1917 réalisé par Maurice Tourneur ;
 Pauvre Petite Fille riche, film américain de 1936 réalisé par Irving Cummings, remake du précédent ;
 Pauvre Petite Fille riche, téléfilm américain réalisé par Bradford May et diffusé en 2015 ;
 Pauvre Petite Fille riche, titre d'une chanson de Claude François de 1963.

Voir aussi 
 Poor Little Rich Girl, film réalisé par Andy Warhol en 1965 ;
 Poor Little Rich Girl, chanson de Noël Coward de 1938.